Leenstra ist der Familienname folgender Personen: